Ла Меса де ла Круз има више значења:

 Ла Меса де ла Круз (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Меса де ла Круз (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Меса де ла Круз (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику